AAC est un code qui peut désigner :
  ;
 AAC, le codon de l'asparagine, selon le code génétique.

AAC est un sigle qui peut désigner :
 ,  un algorithme de compression audio ;
 Aire d'alimentation de captage ;
 Allergie alimentaire croisée ;
 , des méthodes de communication destinées aux personnes ayant des difficultés d'élocution ;
 , une salle omnisports située à Dallas, au Texas ;
 American Athletic Conference, un groupement de douze universités gérant les compétitions sportives aux États-Unis ;
 , un concepteur et fabricant canadien d’hydravions légers ;
 Anodisation acide chromique, un traitement de surface pour protéger de la corrosion les alliages d'aluminium ;
 Appel à candidatures ;
 Apprentissage anticipé de la conduite, la conduite accompagnée en France ;
 Arbre à cames, une pièce mécanique automobile ;
 Assistant d'aide à la conduite, un appareil remplaçant l'avertisseur de radar ;
 Association aéronautique creusoise ;
 Association d'agilité du Canada ;
 Association des armateurs canadiens ;
 Attaché d'administration centrale, un grade de la fonction publique française ;
 Autorisation d'accès compassionnel, le terme remplaçant l'autorisation temporaire d'utilisation pour des médicaments, en France.